

Persone 
 Alexander Magnus Malmqvist – pittore miniaturista svedese
 Göran Malmqvist – linguista, traduttore e sinologo svedese
 Robin Malmqvist – calciatore svedese, portiere
 Tom Malmquist – poeta e scrittore svedese
 Viggo Malmqvist – calciatore danese